Мартинели има више значења:
 Мартинели (Кампобасо)
 Мартинели (Мачерата)
 Мартинели (Тренто)
 Габријел Мартинели, бразилски фудбалер